

Sigle 
 National Eye Institute – istituto di ricerca statunitense sulle malattie dell'occhio e sui disturbi della vista, parte dei National Institutes of Health

Codici 
 nei – codice ISO 639-3 della lingua neo-ittita

Sport 
 Nei – pseudonimo di Claudinei Alexandre Aparecido (1980), calciatore brasiliano
 Nei – pseudonimo di Claudinei Cardoso Félix da Silva (1985), calciatore brasiliano
 Nei – pseudonimo di Elias Ferreira Sobrinho (1949), calciatore brasiliano

Altro 
 nei – dizione corrente per i nevi